Fulton (Alabama)
 Fulton (Dakota del Sud)
 Fulton (Illinois)
 Fulton (Indiana)
 Fulton (Kansas)
 Fulton (Kentucky)
 Fulton (Mississipí)
 Fulton (Missouri)
 Fulton (Ohio)
 Fulton Fish Market, mercat de peix i de productes del mar més importants dels Estats Units a New York
 Fulton Street (Manhattan), carrer de Manhattan, a New York
 Canal Fulton, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 South Fulton, població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Robert Fulton (Fulton Township, Pennsilvània, 1765 − Nova York, 1815), inventor estatunidenc